Триъгълник може да се отнася за:

 Триъгълник, геометрична фигура
 Триъгълник, съзвездие
 Триъгълник, чертожен и измервателен инструмент
 Триъгълник, музикален инструмент

Вижте също 
 Бермудски триъгълник